Velika nagrada Nemčije 1969 je bila sedma dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 1969. Odvijala se je 3. avgusta 1969.

Dirka 
Roza ozadnje označuje dirkalnike Formule 2.

|-
! 1
| 6
|  Jacky Ickx
| Brabham-Ford
| 14
| 1:49:55,4
| 1
| 9
|-
! 2
| 7
|  Jackie Stewart
| Matra-Ford
| 14
| + 57,7 s
| 2
| 6
|-
! 3
| 10
|  Bruce McLaren
| McLaren-Ford
| 14
| + 3:21,6
| 8
| 4
|-
! 4
| 2
|  Graham Hill
| Lotus-Ford
| 14
| + 3:58,8
| 9
| 3
|- style="background-color: #ffcccc"
! 5 
| 26
|  Henri Pescarolo
| Matra-Ford
| 14
| + 7:11,0
| 13
| 
|- style="background-color: #ffcccc"
! 6 
| 29
|  Richard Attwood
| Brabham-Ford
| 13
| +1 krog
| 20
| 
|- style="background-color: #ffcccc"
! 7
| 20
|  Kurt Ahrens
| Brabham-Ford
| 13
| +1 krog
| 19
| 
|- style="background-color: #ffcccc"
! 8 
| 22
|  Rolf Stommelen
| Lotus-Ford
| 13
| +1 krog
| 22
| 
|- style="background-color: #ffcccc"
! 9
| 31
|  Peter Westbury
| Brabham-Ford
| 13 
| +1 krog
| 18
| 
|- style="background-color: #ffcccc"
! 10 
| 30
|  Xavier Perrot
| Brabham-Ford
| 13
| +1 krog
| 24
| 
|-
! 11
| 11
|  Jo Siffert
| Lotus-Ford
| 12
| Vzmetenje
| 4
| 2
|-
! 12
| 8
|  Jean-Pierre Beltoise
| Matra-Ford
| 12
| Vzmetenje
| 10
| 1
|-
! Ods
| 9
|  Denny Hulme
| McLaren-Ford
| 11
| Prenos
| 5
|  
|-
! Ods
| 15
|  Jackie Oliver
| BRM-Ford
| 11
| Puščanje olja
| 16
|  
|-
! Ods
| 2
|  Jochen Rindt
| Lotus-Ford
| 10
| Vžig
| 3
|  
|- style="background-color: #ffcccc"
! Ods
| 28
|  François Cevert
| Tecno-Ford
| 9
| Kolo
| 14
| 
|- style="background-color: #ffcccc"
! Ods 
| 27
|  Johnny Servoz-Gavin
| Matra-Ford
| 6 
| Motor 
| 12
| 
|-
! Ods
| 16
|  Jo Bonnier
| Lotus-Ford
| 4
| Puščanje olja
| 23
|  
|-
! Ods
| 17
|  Piers Courage
| Brabham-Ford
| 1
| Trčenje
| 7
|  
|-
! Ods
| 12
|  Vic Elford
| McLaren-Ford
| 0
| Trčenje
| 6
|  
|-
! Ods
| 3
|  Mario Andretti
| Lotus-Ford
| 0
| Trčenje
| 15
|  
|-
! DNS
| 14
|  John Surtees
| BRM
| -
| 
| 11
|  
|- style="background-color: #ffcccc"
! DNS
| 24
|  Gerhard Mitter
| BMW
| -
| Smrtna nesreča
| 25
|  
|- style="background-color: #ffcccc"
! DNS
| 23
|  Hubert Hahne
| BMW
| -
| 
| 17
|  
|- style="background-color: #ffcccc"
! DNS
| 25
|  Dieter Quester
| BMW
| -
| 
| 21
|  
|- style="background-color: #ffcccc"
! DNS
| 21
|  Hans Herrmann
| Lotus-Ford
| -
| 
| -
|  
|}

Opombe 

 Najhitrejši krog: Jacky Ickx 7'43.800

Formula 1 sezona 1969
1969